Парти могу бити:

Види још 
 Партијци, вишезначна одредница